Джеймс Уилсон (; ,  — , , ) — шотландский юрист, известный как один из тех, кто подписал Декларацию независимости США. Он был дважды избран в Континентальный конгресс — орган, составивший законопроект Конституции США. Джеймс Уилсон был ведущим теоретиком права и одним из шести первых судей Верховного суда США, назначенных Джорджем Вашингтоном.

Ранние годы 
Джеймс Уилсон родился в Шотландии в 1742 году. Учился в ряде университетов, но не получил степени. В 1766 году эмигрировал в Британскую Америку, имея с собой несколько ценных рекомендательных писем. Благодаря этим связям он начал давать частные уроки, а позже — преподавать в Филадельфийском колледже (сейчас — Пенсильванский университет). Там он подал прошение на соискание учёной степени, и через несколько месяцев ему присудили звание магистра гуманитарных наук.

Наиболее популярным и престижным направлением карьеры в те времена была юриспруденция. Через некоторое время Уилсону удалось получить возможность стажировки в конторе Джона Дикинсона. После двух лет обучения он получил адвокатскую практику в Филадельфии и в следующем году (1767) открыл собственную адвокатскую контору в Рединге. Его контора была очень успешной, и за несколько лет Уилсон заработал большое количество денег. В те времена он приобрёл небольшую ферму около Карлайла, вёл судебные дела в восьми соседних графствах и читал лекции по английской литературе в Филадельфийском колледже.

Революция 
В 1774 году Уилсон опубликовал «Рассуждение о природе и размере законодательного влияния британского парламента» — памфлет, который отрицал власть парламента в британских колониях. Хотя учёные считают эту работу написанной в один год с подобными произведениями Томаса Джефферсона и Джона Адамса, на самом деле она была создана в 1768 году, став, возможно, первым убедительно сформулированным аргументом против британского доминирования.

В 1775 году Джеймс Уилсон стал полковником 4-го батальона округа Камберленд и дослужился до ранга бригадного генерала песильванского ополчения.

В 1776 году Уилсон, твёрдый сторонник независимости, стал членом Континентального конгресса. На этой должности он был одним из лидеров в формировании политики в отношении индейцев. Также с июня 1776 года он входил в состав Комитета по шпионажу вместе с Джоном Адамсом, Томасом Джефферсоном, Джоном Ратледжем и Робертом Ливингстоном и совместно с ними дал определение государственной измене.

4 октября 1779 года началось восстание у «форта Уилсон» в Филадельфии (Fort Wilson Riot). В ответ на инфляцию, бедность и недостаток пищи, которые всё увеличивались в последние 3 года, народное ополчение, которое поддерживало регулирование цен и противостояло правлению филадельфийских консерваторов, промаршировало к дому Джеймса Уилсона на углу Третьей и Ореховой улиц. Уилсон и 35 его коллег испугались толпы, забаррикадировались в его доме, который впоследствии получил название «форта Уилсон». Завязался короткий бой, в результате которого погибли 5 солдат и 17-19 человек были ранены. В конце концов вмешались солдаты Первого эскадрона Филадельфийской кавалерии и Бейлорских лёгких драгун под командованием Джозефа Рида, которые спасли Джеймса Уилсона и его коллег.

В 1779 году Уилсон занял должность военного прокурора Франции в Америке. На этом посту он находился до 1783 года.

Филадельфийский конвент 
Уилсон, известный как один из самых крупных юристов своего времени, считается наиболее учёным из так называемых отцов Конституции. Один из его коллег-делегатов Конституционного конвента 1787 года в Филадельфии дал ему такую оценку:

«Система государственной власти, кажется, была для него предметом особого изучения, все политические институты мира он подробно знает и может проследить причины и последствия любой революции из древнейших истоков эллинистических государств до настоящего».

Главным влиянием Уилсона в страну было его участие в , которая разработала первый черновой вариант Конституции США в 1787 году (год после смерти его жены). Уилсон требовал, чтобы сенаторы и президент избирались всенародно. Он также предложил в конвенте так называемый «Компромисс трёх пятых», который при проведении выборов учитывал голос рабов как 3/5 голоса свободного человека. Вместе с Джеймсом Мэдисоном он был едва ли не самым толковым из Отцов-основателей в политэкономии. Он чётко понимал проблему двойного суверенитета (народа и государства) и считал возможным для США практически неограниченное будущее. Уилсон 168 раз обращался с речью к Конвенту. Свидетельство о выступлениях Уилсона в Конвенте оставил доктор Бенджамин Раш, который сравнивал ум Уилсона с «лучом света».

Не соглашаясь с некоторыми деталями окончательного варианта Конституции, Уилсон, однако, боролся за её принятие. Под его руководством Пенсильвания стала вторым штатом (после Делавэра), ратифицировавшим Основной закон. Его речь 6 октября 1787 года в Стейт-Хаус-Ярд стала особенно важной при установлении сроков дискуссии по ратификации, как местной, так и национальной. В частности, в речи отмечался тот факт, что в этой Конституции впервые предусматривается всенародное избрание государственного правительства. Позже Уилсон способствовал новому редактированию конституции штата Пенсильвания 1776 года, возглавив группу, которая приняла новую конституцию, и заключил соглашение с Уильямом Файндли, лидером партии конституционалистов, по ограничению партизанских настроений, господствовавших ранее в пенсильванской политической жизни.

Деятельность в Верховном суде 
В 1790 году Джеймс Уилсон начал читать серию лекций по юриспруденции в Филадельфийском колледже, в которой он преимущественно игнорировал практические аспекты юридического обучения. Как большинство своих образованных современников, он считал академическое изучение права в большей степени частью общего культурного образования, чем исключительно вступлением в профессиональную деятельность. Примерно в конце 1791 или в начале 1792 года он начал читать лекции для второго курса (в то время Филадельфийский колледж стал Пенсильванским университетом), но в какой-то доселе неизвестный момент лекции прекратились и уже больше никогда не восстанавливались. При жизни Уилсона его лекции, кроме лекций для первого курса, так и не были опубликованы, пока в 1804 году его сын, Бирд Уилсон, не напечатал их. Юридическая школа Пенсильванского университета официально берёт начало из лекций Уилсона.

Последние годы жизни Уилсона отмечены неудачами. Из-за своих земельных инвестиций он влез в большие долги, которые стали настоящим бременем с началом паники 1796—1797 годов на атлантических кредитных рынках. Уилсон был ненадолго заключён за небольшой долг в тюрьму Берлингтона, штат Нью-Джерси. Его сын выплатил долг, но Уилсон уехал в Северную Каролину, убегая от других кредиторов. Он снова был заключён на короткий срок, но, несмотря на это, он стал там окружным судьёй. В 1798 году он перенес приступ малярии и умер от удара, посещая друга в Эдентоне, Северная Каролина. Его похоронили на Джонстонском кладбище на плантации около Эдентона, но в 1906 году его прах был перенесён на Кладбище Христа в Филадельфии.

Примечания

Литература 
 Треды Джеймса Уилсона, т.3 (1804) электронная версия
 Collected Works of James Wilson, 2 vols. Edited by Kermit L. Hall and Mark David Hall. Indianapolis: Liberty Fund Press, 2007.
 Abraham, Henry J. (1992). Justices and Presidents: A Political History of Appointments to the Supreme Court (3rd ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-506557-3.
 Cushman, Clare (2001). The Supreme Court Justices: Illustrated Biographies, 1789—1995 (2nd ed.). (Supreme Court Historical Society, Congressional Quarterly Books). ISBN 1-56802-126-7.
 Frank, John P. (1995). Friedman, Leon; Israel, Fred L.. eds. The Justices of the United States Supreme Court: Their Lives and Major Opinions. Chelsea House Publishers. ISBN 0-7910-1377-4.
 Hall, Kermit L., ed (1992). The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-505835-6.
 Hall, Mark David (1997). The Political and Legal Philosophy of James Wilson, 1742—1798. Columbia: University of Missouri Press. ISBN 0-8262-1103-8.
 Martin, Fenton S.; Goehlert, Robert U. (1990). The U.S. Supreme Court: A Bibliography. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Books. ISBN 0-87187-554-3.
 Read, James H. (2000). Power Versus Liberty: Madison, Hamilton, Wilson, and Jefferson. Charlottesville: University Press of Virginia. ISBN 0-8139-1911-8.
 Urofsky, Melvin I. (1994). The Supreme Court Justices: A Biographical Dictionary. New York: Garland Publishing. pp. 590. ISBN 0-8153-1176-1.
 Wexler, Natalie (2007). A More Obedient Wife: A Novel of the Early Supreme Court. Washington: Kalorama Press. ISBN 0-615-13516-1.

Ссылки 
 James Wilson at the Biographical Directory of the United States Congress
 Declaration Signers biography of James Wilson
 Penn Law School biography of James Wilson
 Biography by Rev. Charles A. Goodrich, 1856
 Biography and portrait at the University of Pennsylvania
 Portrait at the University of Pennsylvania Law School

Члены Верховного суда США
Подписавшие Декларацию независимости США
Подписавшие Конституцию США
Члены Континентального конгресса от Пенсильвании
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы права Пенсильванского университета
Почётные доктора Йельского университета